De begrippen die met cesuur beschreven worden hebben met elkaar gemeen dat het steeds gaat om de scheiding tussen twee zaken (Latijn: caesura = insnijding).

 cesuur (filosofie)- staat voor een onderscheidende denkwijze die als logica altijd gevolgd zou moeten worden. Het heeft ook een natuurkundige afkomst, zoals de gulden snede die ook in de schilderkunst tijdens de renaissance in Italie toegepast werd. Oftewel, een correcte denkwijze zou altijd tot goede resultaten leiden omdat dit door de natuur bevestigd wordt. 

 cesuur (dichtkunst), rust in een versregel
 cesuur (muziek), korte pauze in een muziekstuk
 cesuur (geschiedenis), een verandering in historische ontwikkeling
 cesuur (beoordeling), het aantal punten van een examen waarboven men geslaagd is